Espina, en botánica, puede referirse a:
 La espina; en algunos vegetales, formación rígida y aguda.
 La espina (Cumulopuntia boliviana), planta fanerógama de la familia de las cactáceas.
 La espina blanca (Maihuenia poeppigii), planta fanerógama de la familia de las cactáceas.
 La espina blanca, cardo borriquero, alcachofa borriquera, ansarina o toba (Onopordum acanthium); planta herbácea de la familia de las asteráceas.
 La espina corona (Xylosma tweediana), arbusto de la familia de las salicáceas.

 La espina corona o espina de Cristo (Gleditsia amorphoides); árbol caducifolio de la familia de las fabáceas.
 La espina de Cristo, acacia de tres espinas o robinia de la miel (Gleditsia triacanthos); árbol caducifolio de la familia de las fabáceas.
 La espina de Cristo o cardo lanudo (Carthamus lanatus); planta herbácea de la familia de las asteráceas.

Asimismo, en zoología, puede hacer referencia a:
 La espina o púa; en algunos animales, formación rígida y aguda.
 La espina dorsal o columna vertebral o raquis; compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente, en forma de tallo longitudinal, que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial.

También, puede referirse a:
 La espina, muro colocado en medio del circo romano.
 Espina, antigua ciudad portuaria etrusca.
 Espina, banda mexicana de rock.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos de España:
 Espina de Tremor, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León.
 La Espina, localidad del municipio de Valderrueda, provincia de León.
 Espina, lugar de la parroquia de Selorio, concejo de Villaviciosa, Asturias.
 La Espina, lugar de la parroquia de La Mata, concejo de Grado, Asturias.
 La Espina, lugar de la parroquia de La Venta, concejo de Langreo, Asturias.
 La Espina, parroquia del concejo de Salas, Asturias.
 La Espina, lugar de la parroquia anterior.
 La Espina, lugar de la parroquia de Celada, concejo de Villaviciosa, Asturias.
 La Santa Espina, localidad del municipio de Castromonte, provincia de Valladolid.

Además, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Alonso de Espina (m.1496), clérigo, predicador y escritor español.
 Antonio Espina García (1894-1972), escritor y político español.
 Concha Espina (1869-1955), escritora española que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de España en 1927.
 Marcelo Fabián Espina Barrano (n.1967), exfutbolista, entrenador y periodista deportivo argentino.
 Víctor de la Serna y Espina (1896-1958), escritor y periodista español, segundo hijo de la escritora Concha Espina.

Enlaces externos